Алекса́ндр Алекса́ндрович Сае́нко (5 марта 1978, Потсдам) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
 30 июня 1996 года в составе краснодарского «Колоса», сыграл в Кубке России.
 1996—1998  в составе «Ростсельмаша», за который дебютировал в Высшей лиге России. Сыграл 2 матча: 2 и 12 октября 1996, в обоих случаях выйдя на замену в самом конце встречи. 
 В 1996—1997 годах сыграл 31 матч (3 гола) за «Ростсельмаш-д» в Третьей лиге и выступал за «Ростсельмаш-2» во Второй лиге в 1998 году (23 года, 2 мяча).
 В 1999 перешёл в «Кубань»
 сезон 1999 года: сыграл 35 матчей и забил 5 голов.
 сезон 2000 года: сыграл 12 матчей и забил 4 гола (в первенстве) и 2 встречи, в которых забил 1 гол, в Кубке. 
 сезон 2001 года: принял участие лишь в 1 матче, выйдя на замену в самом конце встречи.
 В 2003 году выступал за анапский «Спартак», в составе которого провёл 9 игр.

Завершил карьеру рано, ввиду нефутбольных жизненных обстоятельств.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Колос» Краснодар
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Спартак-УГП»